Гай Юлій Юл ():

 Гай Юлій Юл (консул 489 року до н. е.) (540 до н. е. — після 489 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Юлій Юл (консул 482 року до н. е.) (515 до н. е. — після 449 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Юлій Юл (консул 447 року до н. е.) (485 до н. е. — після 434 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Юлій Юл (військовий трибун 408 року до н. е.) (445 до н. е. — 393 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Юлій Юл (диктатор) (400 до н. е. — після 352 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.